Villa Saboya es un pueblo de argentina del Partido de General Villegas, Provincia de Buenos Aires.

Población 
Cuenta con , lo que representa un leve incremento del 1% frente a los  del censo anterior.

Enlaces externos 
 Coord.geográficas e imágenes NASA, Google
 Sitio Web

Localidades rurales de Buenos Aires
Partido de General Villegas